Simon Shaw peut désigner :
 Simon Shaw (1956-), acteur, journaliste et auteur britannique de romans policiers ;
 Simon Shaw (1973-), rugbyman britannique.